Montecuccoli kan syfta på:
 Raimondo Montecuccoli (1609–1680), en italiensk militär och militärteoretiker
 Rudolf Montecuccoli
 Giovanni Battista Caprara Montecuccoli (1733–1810), italiensk kardinal
 (Georg) Leo de Caprara de Montecuccoli von Caprivi (1831–1899), en tysk militär och politiker.